Bassein kan syfta på:

 Bassein – en stad i Burma vid floden Irrawaddy, se Pathein
 Bassein – under tiden för portugisiskt styre namnet på en stad i västra Indien, numera del av staden Vasai-Virar City
 Fördraget i Bassein – ett fördrag 1802 mellan East India Company och Pune